Sieben Kirchen (Siebenkirchen) ist Name oder Beiname 

Geografisches
 Mals „Siebenkirchen“, Ort in Südtirol
 Siebenkirchen (Oberlausitz), Region 
Bauwerke
 Basilika Santo Stefano (Bologna), Kirchenkomplex („Sette Chiese“)
 Abteikirche Zevenkerken, Kirche in Brügge, Belgien
 Sieben Pilgerkirchen, Rom
 Varagavank, Kloster in Armenien 
Weiteres
 Sieben Kirchen der Apokalypse